Щу́чье — топоним.

Населённые пункты

Казахстан 
 Щучье — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Щучье — город в Курганской области.
 Щучье — посёлок в Трубчевском районе Брянской области.
 Щучье — село в Лискинском районе Воронежской области.
 Щучье — село в Эртильском районе Воронежской области.
 Щучье — деревня в Варгашинском районе Курганской области.
 Щучье  — деревня в Мишкинском районе Курганской области.
 Щучье — деревня в Юргамышском районе Курганской области.
 Щучье — посёлок в Любинском районе Омской области.
 Щучье — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Щучье  — деревня в Жарковском районе Тверской области.
 Щучье — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Щучье — село в Венёвском районе Тульской области.
 Щучье — деревня в Заводоуковском районе Тюменской области.
 Щучье — посёлок в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

Водоёмы

Казахстан 
 Щучье озеро (Акмолинская область)

Россия 
 Щучье (озеро, Бурятия)
 Щучье (озеро, Карельский перешеек)
 Щучье (озеро, Красноярский край)
 Щучье (озеро, Курганская область)
 Щучье (озеро, бассейн Колозера)
 Щучье (озеро, Ненецкий АО)
 Щучье — озеро в Курортном районе Санкт-Петербурге
 Щучье (озеро, Всеволожский район), Ленинградская область
 Щучье (озеро, Приозерский район), Ленинградская область
 Щучье (озеро, Тверская область)
 Щучье (озеро, Первомайский район) — озеро в Первомайском районе Томской области.
 Щучье (озеро, Томский район) — озеро в Томском районе Томской области.
 Щучье (озеро, ХМАО), Ханты-Мансийский АО 
 Щучье (озеро, Кондинский район), Ханты-Мансийский АО 
 Щучье (озеро, Ханты-Мансийский район), Ханты-Мансийский АО
 Щучье (озеро, Тобольский район), Тюменская область
 Щучье (озеро, Казанский район), Тюменская область
 Щучье (озеро, Ярковский район), Тюменская область
 Щучье (озеро, Вагайский район), Тюменская область
 Щучье (озеро, Марий Эл)
 Щучье (озеро, Пермский край)
 Щучье (приток Кёнги)
 Щучье (озеро, Вытегорский район) — озеро в Вологодской области.
 Щучье — озеро на острове Анзер.
 Щучье — озеро на Соловецком (Большом Соловецком) острове.

Другое 
 Щучье — железнодорожная станция Курганского отделения Южно-Уральской железной дороги

См. также 
 Щучье Озеро — населённые пункты
 Большое Щучье
 Чертаны

Примечания